Daleville – città della Contea di Dale, Alabama
Daleville – città della Contea di Delaware, Indiana
Daleville – census-designated place della Contea di Botetourt, Virginia